У даному списку наведено перелік операторів залізничних перевезень за континентами та країнами.

Перелік включає компанії, які працюють на ринку залізничних перевезень зараз і ті, що працювали в минулому.

В окремих країнах органи управління залізницею не є компаніями, а є урядовими відомствами або органами влади.

Зокрема, у багатьох європейських країнах, починаючи з кінця 1980-х, завдяки приватизаціям та відокремленню власності та управління коліями від руху поїздів, зараз існує ряд дрібних компаній-операторів, які не є власниками залізничної інфраструктури.

Африка

Транснаціональні 
Union of African Railways (UAR)
Southern African Railway Association (SARA), which represents:
CFB (Benguela railway, in Angola)
Botswana Railways
Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) (Mozambique Railway)
Malawi Railways
TransNamib
Swaziland Railway
TAZARA (Tanzania/Zambia Railway Authority)
Zambia Railways
National Railways of Zimbabwe
Tanzania Railways Corporation
Central East African Railway in Malawi
Beitbridge Bulawayo Railway
Metrorail (South Africa)
Spoornet (South-Africa)

Алжир
Національна компанія залізничного транспорту (SNTF)

Ангола
Benguela Railway
Moçâmedes Railway
Luanda Railway
Gunza-Gabala line

Бенін
Benin Railways (Benirail & Bolloré Railways since 2014 )

Ботсвана
Botswana Railways (BR)

Буркіна-Фасо
Abidjan-Niger Railway (SITARAIL)

Камерун
Cameroon National Railways Authority (REGIFERCAM)

Кот-д'Івуар
Abidjan-Niger Railway (SITARAIL)

Республіка Конго
Конголезька океанічна залізниця (CFCO)

Демократична Республіка Конго
Через громадянську війну значна частина залізничної системи країни наразі не працює.
Congo Railway (CNC)
Matadi-Kinshasa Railway

Джибуті
Ethio-Djibouti Railways

Єгипет
Єгипетські національні залізниці

Еритрея
Eritrean Railway

Ефіопія
Ethio-Djibouti Railways

Габон
Gabon State Railways (OCTRA)

Гана
Ghana Railways & Ports (GRP) (Ghana's rail system is largely derelict)
Ghana Railway Company

Гвінея
Guinea Railway

Кенія
Kenya Railways
Rift Valley Railways Consortium

Лесото
South African Railways (SAS/SAR)

Ліберія
Bong Mining Co
Lamgo JV Operating Co

Мадагаскар
Madagascar Railways

Малаві
Malawi Railways (Central East African Railway)

Малі
Dakar-Niger Railway

Мавританія
S.N.I.M.

Марокко
Office National des Chemins de Fer (ONCF)

Мозамбік
Mozambique State Railways
Beira Railroad Corporation

Намібія
TransNamib

Нігерія
Nigerian Railway Corporation

Сенегал
Dakar-Niger Railway

Південна Африка
Cape Government Railways
Central South African Railways
Gautrain (Modern High Speed Trains)
Natal Government Railways
Netherlands-South African Railway Company
Prasa (Passenger Rail Agency of South Africa)
Shosholoza Meyl
South African Railways (SAS/SAR)
Transnet Freight Rail
 Metrorail

Судан
Sudan Railways
Gezira Light Railway

Свазіленд
Swazi Rail

Танзанія
Tanzania Railways Corporation
TAZARA Railway

Того
Togo Railways (RCFT)

Туніс
Tunisian National Railways (SNCFT)

Уганда
Rift Valley Railways Consortium
Uganda Railways Corporation

Замбія
Zambia Railways
TAZARA Railway
Mulobezi Railway
Maamba Colliery Railway
Njanji Commuter Line

Зімбабве
National Railways of Zimbabwe
Beitbridge Bulawayo Railway

Залізниць і залізничного сполучення немає в Бурунді, Кабо-Верде, Центральноафриканській Республіці, Чаді, Коморських островах, Екваторіальній Гвінеї, Гамбії, Гвінеї-Бісау, Маврикію, Нігері, Руанді, Сан-Томе і Принсіпі, Сейшельських островах та Сомалі.

Азія

Афганістан
 В Афганістані є лише 24,6 км залізниці.

Бангладеш
Bangladesh Railway

М'янма
Myanma Railways

Китайська Народна Республіка
 China Railways (CR, 中国铁路 Zhōngguó Tiělù)
China Railway High-speed (CRH, 中国高速铁路 Zhōngguó gāosù tiělù)
Urban rail transit in China

Гонконг
MTR
MTR Light Rail
 Hong Kong Peak Tram
 Hong Kong Tramways

Макао
Macau Light Rail Transit

Індія
Indian Railways (IR)
High Speed Rail Corporation of India Limited (HSRC) 
Rail Vikas Nigam Limited (RVNL)
RITES (Rail India Technical and Economic Service)
Konkan Railway Corporation (KRC)
Calcutta Tramways Company (CTC)
Kolkata Metro Rail Corporation (KMRC)
Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)
Mumbai Metro One Pvt Ltd (MMOPL)
Mumbai Metro Rail Corporation (MMRC)
Mumbai Railway Vikas Corporation (MRVC)
Noida Metro Rail Corporation Ltd. (NMRCL)
Chennai Metro Rail Limited (CMRL)
Rapid Metro Gurgaon Ltd. (RMGL)
Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL)
Hyderabad Metro Rail Ltd. (HMRL)
Jaipur Metro Rail Corporation (JMRC)
Kerala Monorail Corporation Limited (KMCL)
Kochi Metro Rail Ltd (KMRL)
Lucknow Metro Rail Corporation Ltd (LMRCL)

Індонезія
Kereta Api Indonesia
Метрополітен Джакарти
Kereta Commuter Indonesia
Jakarta LRT (Jakarta Rapid Transit)

Іран
Islamic Republic of Iran Railways
Asia Seir Aras Company
Rail Pardaz Seir Company
Railway Services and Technical Construction Engineering Company (RSTC Co.)
Raja Rail Transportation Company
Behtash Sepahan Rail Transportation Company (BTSCo)
Railway Transportation Company
Railways Installations & Constructions Engineering Company (Ballast)
Rail Tarabar Saba(Transportation)

Ірак
Iraqi Republic Railways (IRR)

Ізраїль
Ізраїльські залізниці
Кармеліт
CityPass, Єрусалимський швидкісний трамвай
NTA, Tel Aviv Light Rail

Японія
Japan Railways Group (JR Group)

Йорданія
Hedjaz Jordan Railway
Aqaba Railway Corporation

Казахстан
Qazaqstan Temir Zholy

Ліван
Lebanon State Railways

Малайзія

Вантажні, міжміські та приміські залізниці
Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)
Malaysia Rail Link Sdn. Bhd.
MyHSR Corporation Sdn Bhd. 
Sabah State Railway (SSR)

Метро та швидкісні залізниці
Prasarana Malaysia - Rapid Rail Sdn Bhd
Mass Rapid Transit Corporation Sdn. Bhd.

Авіатрансфер
Express Rail Link Sdn. Bhd.

Монголія
UBTZ (Ulaanbaatar Railways)

Непал
Nepal Railways
Nepal Government Railway

Північна Корея
 Korean State Railway

Пакистан
 Pakistan Railways (PR)
 Karachi Circular Railway (KCR)

Філіппіни
Philippine National Railways
Light Rail Transit Authority
Metro Rail Transit Corporation

Саудівська Аравія
Saudi Railways Organization
Saudi Railway Company (SAR)

Сінгапур
SBS Transit (ComfortDelGro)
SMRT Trains (SMRT Corporation)
Civil Aviation Authority of Singapore (Changi Airport Skytrain)
Wildlife Reserves Singapore (Jurong Bird Park Panorail)
Sentosa Development Corporation (Sentosa Express)

Південна Корея
 Korail
 AREX
 Busan Transportation Corporation
 Daegu Metropolitan Subway Corporation
 Daejeon Express Transti Corporation
 Gwangju Metropolitan Rapid Transit Corporation
 Incheon Transit Corporation
 Korail
 Seoul Metro
 Seoul Metro Line9
 Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation
 NeoTrans Co. Ltd. (Shinbundang Line)
 Yongin Light Rail Corporation
 Korea Rail Network Authority
 Yookyung Control

Шрі-Ланка
Sri Lanka Railways

Сирія
Syrian Railways
Хіджазька залізниця

Тайвань
 Taiwan Railways Administration
 Taiwan High Speed Rail Corporation
 Taipei Metro
 Kaohsiung Mass Rapid Transit

Таїланд
State Railway of Thailand
BTS skytrain (BTS, Bangkok Mass Transit: sky train operator)
MRT (BMCL, Bangkok Metro Company Limited: underground train operator)

Туркменістан
State Railway of Turkmenistan

В'єтнам
Vietnam Railways

Європа

Міжнародний залізничний союз

Албанія
 HSH

Австрія
 ÖBB (Österreichische Bundesbahnen)
 STB (Stubaitalbahn)
 StLB (Steiermärkische Landesbahnen)
 MBS (Montafonerbahn Schruns)
 GKB (Graz-Köflacher Eisenbahn)
 LTE (Logistik- und Transport GmbH)
 WESTbahn (WESTbahn Management GmbH)

Азербайджан
 Пасажирський та вантажний
 ADY (Azərbaycan Dəmir Yolları)
 Метрополітен
 Бакинський метрополітен (Bakı Metropoliteni)

Білорусь
 Білоруська залізниця —  Belarusian Railway website

Бельгія
NMBS/SNCB (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen / Société Nationale des Chemins de fer belges)
Lineas
Thalys
Eurostar
Dillen & Le Jeune Cargo NV

Боснія і Герцеговина
ŽFBH (Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine)
ŽRS (Željeznice Republike Srpske)

Болгарія
BDZh (Български Държавни Железници, Bălgarski Dărzhavni Zheleznitsi)

Хорватія
HŽ (Hrvatske željeznice)

Чехія
SŽDC (Správa železniční dopravní cesty)
ČD (České dráhy, a.s.)
ČDC (ČD Cargo, a.s.)
JHMD (Jindřichohradecké místní dráhy)
AWT (Advanced World Transport, a.s.)
UNIDO (Unipetrol Doprava, a.s.)
MTR (METRANS Rail, s.r.o.)
RJ (RegioJet, a.s.)
LEO (LEO Express, a.s.)
GWTR (GW Train Regio, a.s.)
CXM (Connex Morava, a.s.)
ODOS (Ostravská dopravní společnost, a.s.)
SDKD (SD - Kolejová doprava, a.s.)
CZL (CZ Logistics, s.r.o.)

Данія
DSB (Danske Statsbaner)
Arriva Danmark
GDS/HFHJ (Gribskovbanen / Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane)
HHJ (Odderbanen (Hads-Ning Herreders Jernbane))
HL (Hovedstadens Lokalbaner)
HTJ/OHJ (Høng-Tølløse Jernbane / Odsherreds Jernbane)
LJ (Lollandsbanen)
LN (Lille Nord)
LNJ (Lyngby-Nærum Jernbane)
NJ (Nordjyske Jernbaner)
ØSJS (Eastern Railway - Østbanen (Østsjællandske Jernbaneselskab))
VLTJ (Lemvigbanen (Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane)).
VNJ (Vestbanen (Varde-Nørre Nebel Jernbane))

Естонія
CoalTerminalTrans
Edelaraudtee
Eesti Raudtee
Elektriraudtee
Elron
Go Rail
Põlevkivi Raudtee
Raudteeinspektsioon
Spacecom
Westgate Transport

Фінляндія
VR (VR Ltd—VR Oy)
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy
Proxion Train Oy
Teollisuuden Raideliikenne Oy

Франція
Chemins de Fer de Provence (CFP)
Euro Cargo Rail
Getlink
SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français)
Chemins de fer de l'Est
Chemins de fer de l'État
Chemins de fer de l'Ouest
Chemins de fer du Nord
Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
Chemins de fer de Paris à Orléans et du Midi
RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens)
SNCB 
Eurostar
Thalys
Lyria
Renfe
Thello
RDT13
Ouigo
RTM (Régie des Transports de Marseille)
DB
CFL : services between Luxembourg and Volmerange-les-Mines.

Німеччина
*Deutsche Bahn (DB AG )

Пасажирські 
 ABELLIO — Abellio :de:Abellio Rail
 ABG — Anhaltische Bahn Gesellschaft mbH :de:Dessau-Wörlitzer Eisenbahn-Gesellschaft
 AKN — AKN Eisenbahn AG :de:AKN Eisenbahn
 ALEX — Allgäu-Express :de:Allgäu-Express
 AVG — Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH :de:Albtal-Verkehrs-Gesellschaft
 BBG — Bahnbetriebsgesellschaft Stauden mbH
 BKD — Borkumer Kleinbahn und Dampfschiffahrt GmbH :de:Borkumer Kleinbahn
 BLB — Berchtesgadener Land Bahn
 BLB — Burgenlandbahn
 BayOB — Bayerische Oberlandbahn GmbH Bayerische Oberlandbahn
 BOB — Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH :de:Bodensee-Oberschwaben-Bahn
 BSB — Breisgau-S-Bahn-Gesellschaft :de:Breisgau-S-Bahn
 BSEG — Brohltal Schmalspur-Eisenbahn Betriebs-GmbH
 BVO — Busverkehr Ober- und Westerzgebirge Bahn GmbH
 BZB — Bayerische Zugspitzbahn AG :de:Bayerische Zugspitzbahn
 CAN — Cantus Verkehrsgesellschaft
 CBC — City Bahn Chemnitz GmbH :de:Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft & :de:Verkehrsverbund Mittelsachsen
 Chiemsee-Bahn :de:Chiemsee-Bahn
 CS — Connex Sachsen GmbH :de:Connex Sachsen
 DBG — Döllnitzbahn GmbH
 Drachenfelsbahn — Bergbahnen im Siebengebirge AG
 EB — Erfurter Bahn
 EGB — DBAG Erzgebirgsbahn :de:Erzgebirgsbahn
 EIB — Erfurter Industriebahn GmbH (historic)
 Eurobahn - Rhenus Keolis GmbH & Co. KG :de:Eurobahn
 EVB — Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH :de:Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser
 FEG — Freiberger Eisenbahngesellschaft mbH :de:Freiberger Eisenbahn
 FKE — Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn AG :de:Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn
 FME — Franconian Museum Railway e.V. :de:Fränkische Museums-Eisenbahn
 GVG — Georgs-Verkehrs-GmbH
 HEX — HarzElbeExpress (Connex Sachsen-Anhalt GmbH) :de:Connex-Fernverkehr
 HLB — Hessische Landesbahn GmbH :de:Hessische Landesbahn
 HSB — Harzer Schmalspurbahnen
 HSB — Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG
 HTB — Hellertalbahn GmbH :de:Hellertalbahn
 HzL — Hohenzollerische Landesbahn AG :de:Hohenzollerische Landesbahn
 IL — Inselbahn Langeoog Inselbahn Langeoog
 KHB — DBAG Kurhessenbahn :de:Kurhessenbahn
 KML — Kreisbahn Mansfelder Land GmbH
 Mecklenburgische Bäderbahn
 MBB — Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH
 ME — Metronom Eisenbahngesellschaft mbB :de:Metronom Eisenbahngesellschaft
 MeBa — Mecklenburg Bahn GmbH
 NB — Nordseebahn :de:NordseeBahn
 NBE — Nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH :de:Nordbahn (Schleswig-Holstein)
 NEB — Niederbarnimer Eisenbahn
 NEG — NEG Niebüll mbH (former NVAG) :de:Norddeutsche Eisenbahngesellschaft mbH (?)
 NOB — Nord-Ostsee-Bahn :de:Nord-Ostsee-Bahn
 NWB — NordWestBahn :de:NordWestBahn
 OBS — DBAG Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn :de:Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn
 ODEG — Ostdeutsche Eisenbahn
 OEG — Oberrheinische Eisenbahngesellschaft AG :de:Oberrheinische Eisenbahn
 OLA — Ostseeland-Verkehr GmbH (former MeBa/OME) :de:Ostseeland Verkehr
 OPB — Oberpfalzbahn :de:Oberpfalzbahn
 OSB — Ortenau-S-Bahn :de:Ortenau-S-Bahn
 PEG — Prignitzer Eisenbahn-Gesellschaft :de:Prignitzer Eisenbahn
 RBG — Regental Bahnbetriebe GmbH ("Länderbahn") Regentalbahn
 RBK — Regionalbahn Kassel GmbH :de:Regionalbahn Kassel
 Regio-Bahn GmbH
 RHB — Rhein-Haardt-Bahn GmbH :de:Rhein-Haardt-Bahn
 RNV — Rhein-Neckar-Verkehr GmbH :de:Rhein-Neckar-Verkehr
 RTB — Rurtalbahn GmbH & Co. KG (former DKB) :de:Rurtalbahn
 RüKB — Rügensche Kleinbahn GmbH & Co.
 Saarbahn GmbH :de:Saarbahn GmbH
 S S-Bahn Berlin GmbH
 SBB — Schweizerische Bundesbahn GmbH
 SBE — Sächsisch-Böhmische-Eisenbahn :de:Sächsisch-Böhmische Eisenbahngesellschaft
 SHB — Schleswig-Holstein-Bahn GmbH :de:Schleswig-Holstein-Bahn
 SHG — S-Bahn Hamburg GmbH
 SOB — DBAG SüdostBayernBahn :de:SüdostBayernBahn
 SOEG — Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH :de:Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien
 SSB — Stuttgarter Straßenbahnen AG :de:Stuttgarter Straßenbahnen
 STB — Süd-Thüringen Bahn :de:Süd-Thüringen Bahn
 STE — Strausberger Eisenbahn GmbH :de:Strausberger Eisenbahn GmbH
 SWEG — Südwestdeutsche Verkehrs AG :de:Südwestdeutsche Verkehrs AG
 TDR — Trans regio Deutsche Regionalbahn GmbH :de:Trans regio
 TE — Trossinger Eisenbahn :de:Trossinger Eisenbahn
 TL — Trilex
 UBB — Usedomer Bäderbahn :de:Usedomer Bäderbahn
 VBG — Vogtlandbahn GmbH :de:Vogtlandbahn
 VBK — Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH :de:Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH
 Vectus — Vectus Verkehrsgesellschaft :de:Vectus
 VIAS — VIAS GmbH (Odenwald-Bahn) :de:VIAS GmbH
 Waldbahn
 WB — WestfalenBahn :de:WestfalenBahn
 WEBA — Westerwaldbahn GmbH :de:Westerwaldbahn des Kreises Altenkirchen GmbH
 WEG — Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft :de:Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft
 Wendelsteinbahn GmbH :de:Wendelsteinbahn
 WFB — DBAG WestFrankenBahn :de:WestFrankenBahn
 Zahnradbahn

Колишні оператори 
Deutsche Bundesbahn (DB)
Deutsche Reichsbahn
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRB)

Греція
TrainOSE та OSE (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, Organismós Sidirodrómon Elládas)
Rail Cargo Goldair

Угорщина
Пасажирські
MÁV (Magyar Államvasutak)
GySEV/ROeEE
Вантажні
Rail Cargo Hungaria 
AWT RAIL HU
MMV (Magyar Magánvasút Zrt.)
Floyd

Ісландія
В Ісландії немає залізниці.

Ірландія
Iarnród Éireann

Італія
Alifana
ATM
FAL
Metropolitana di Roma
FCU
Ferrovia Circumetnea
Ferrovia del Bernina
Ferrovia Genova-Casella
Ferrovie del Gargano
Ferrovie della Calabria
Ferrovie della Sardegna
Ferrovie dello Stato
Ferrovie del Sud Est
FNM
FUC
GTT
LFI
Met.Ro.
NTV
Sangritana
SEPSA
SFSM
Sistemi Territoriali
TFT
Trenitalia
Trenitalia Tper
Trenord
Trentino trasporti

Казахстан
Qazaqstan Temir Zholy

Косово
Trainkos

Латвія
LDz (Latvijas dzelzceļš — власник інфраструктури)
Baltijas Ekspresis
Baltijas Tranzita Servis
LDz Cargo
Pasažieru Vilciens

Литва
LG (Lietuvos geležinkeliai)
ASG (Aukštaitijos siaurasis geležinkelis)

Люксембург
CFL (Chemins de Fer Luxembourgeois)

Північна Македонія
MZ (Македонски Железници)

Мальта
Malta Railway Company Limited

Молдова
CFM (Calea Ferată din Moldova)

Монако
SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français)

Чорногорія
Željeznica Crne Gore

Нідерланди
Nederlandse Spoorwegen
NS International
Arriva Netherlands
Connexxion
Breng
Keolis Nederland
Qbuzz

Іноземні оператори:
DB Regio
Prignitzer Eisenbahn, філія Arriva Germany
Abellio Rail NRW
NMBS/SNCB

Вантажні:
 DB Cargo
 ACTS
 ERS Railways
 HSL Logistik
 RAIL4CHEM

Норвегія
Vy
Jernbaneverket
CargoNet
Railcare Tåg
Airport Express Train
Hector Rail
Malmtrafikk
NSB Gjøvikbanen
SJ

Польща
Koleje Dolnośląskie (Нижньосілезька залізниця)
Koleje Małopolskie (Малопольська залізниця)
Koleje Mazowieckie (Мазовецька залізниця)
Koleje Śląskie (Сілезька залізниця)
Koleje Wielkopolskie (Великопольська залізниця)
Łódzka Kolej Aglomeracyjna (Лодзинська агломераційна залізниця)
PKP (Polskie Koleje Państwowe)
PKP Cargo
PKP Intercity
PKP LHS
PKP PLK 
Pomorska Kolej Metropolitalna
Przewozy Regionalne
Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
Szybka Kolej Miejska w Warszawie
Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD)
Arriva PCC 
CTL Logistics
Lotos Kolej
Orlen KolTrans
PCC Intermodal
PCC Rail Rybnik
PCC Śląskie Linie Kolejowe
Trakcja Polska

Португалія
CP
IP
Metro de Lisboa
Metro do Porto
Fertagus
Medway
Takargo

Румунія

Державна
Căile Ferate Române

Приватні
Grup Feroviar Român
Unifertrans
Servtrans
Regiotrans
Cargo Trans Vagon
CTF
SAAF
Constantin Group
Rail Force
Sudarec
RollingStock
Via Terra
Express Forwarding
Dori Trans
CET Suceava
CET Brașov
Termocentrala Deva-Mintia
AZOMURES
Bega Group
CefMur
Electro Comp Iași
Vitrometan Medias
Remarul 16 Februarie
Transferoviar Grup
Softrans
Transcombi
Trans Expedition Feroviar
SET CFR
Trans blue
Classfer

Міські
Metrorex
RAT - громадський транспорт, включаючи трамвай та легкорейковий транспорт

Росія
РЖД (Российские железные дороги)
ПГК (Первая Грузовая Компания)
ПГК (Новая перевозочная компания)
Ямальська залізнична компанія (Ямальская железнодорожная компания)
Залізниці Якутії (Железные дороги Якутии)

Сербія
ЖС (Железнице Србије)
Србија воз
Србија карго
Инфраструктура железнице Србије 
Kombinovani Prevoz
Despotija d.o.o.
ŽT TENT

Словаччина
 ŽSR (Železnice Slovenskej Republiky)
 ZSSK (Železničná Spoločnosť Slovensko, a.s.)
 ZSSKC (Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.)
 BRKS (Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s.)
 LTT (LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.)
 SŽDS (Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s.)

Словенія
SŽ (Slovenske železnice)
Adria Transport

Іспанія

Державні
Adif (Railway Infrastructure Manager - Administrador de Infraestructura Ferroviaria)
Renfe
FEVE (Narrow Gauge Railways - Ferrocarriles de Vía Estrecha)
EuskoTren (Basque Railways - Eusko Trenbideak)
FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)
FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana)
SFM (Serveis Ferroviaris de Mallorca)

Приватні
Acciona Rail Services
ArcelorMittal Siderail
COMSA Rail Transport (нині Captrain España)
Continental Rail
FS (Sóller Railway — Ferrocarril de Sóller)
Logitren
Low Cost Rail
Tracción Rail
Transfesa
Transitia Rail

Швеція
Arlanda Express
 Bergslagernas Järnvägar
BK Tåg
Transdev
Green Cargo
Hector Rail
MTR Express
MTR Stockholm
SJ (Statens Järnvägar)
Skandinaviska Jernbanor
Tågkompaniet

Швейцарія
AB (Appenzeller Bahnen, :de:Appenzeller Bahnen)
RHB (Rorschach-Heiden-Bahn)
RhW (Bergbahn Rheineck–Walzenhausen)
TB (Trogenerbahn, :de:Trogenerbahn)
ASm (Aare Seeland mobil) :de:Aare Seeland mobil
BC (Blonay-Chamby)
BDWM (BDWM Transport AG), merger of
BD (Bremgarten-Dietikon-Bahn)
WM (Wohlen-Meisterschwanden-Bahn)
BLM (Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren)
BLS (BLS AG), merger of
BLS (Bern - Lötschberg - Simplon bahn)
RM (Regionalverkehr Mittelland AG :de:Regionalverkehr Mittelland)
EBT (Emmental-Burgdorf-Thun Bahn :de:Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn)
BLT (Baselland Transport, :de:Baselland Transport)
BOB (Berner Oberland Bahnen), also owns
SPB (Schynige Platte Bahn)
BRB (Brienz Rothorn Bahn)
BVB (Basler Verkehrs-Betriebe)
CIS (Cisalpino), Train operating company
CJ (Chemins de fer du Jura :de:Chemins de fer du Jura)
Db (Dolderbahn, Zürich)
DFB (Dampfbahn Furka-Bergstrecke)
DVZO (Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland), preserved line ex-SBB
FART (Ferrovie autolinee regionali ticinesi)
FB (Forchbahn)
FLP (Ferrovia Lugano-Ponte Tresa)
FW (Frauenfeld-Wil-Bahn :de:Frauenfeld-Wil-Bahn)
GGB (Gornergrat-Monte Rosa-Bahnen)
JB (Jungfraubahn)
KLB (Kriens-Luzern-Bahn), short freight line until December 2009, remaining infrastructure to Zentralbahn
LEB (Залізниця Лозанна — Бершер)
LO (Métro Lausanne-Ouchy)
MBC (Transports de la région Morges-Bière-Cossonay), was before
BAM (Chemin de fer Bière-Apples-Morges :de:Chemin de fer Bière-Apples-Morges)
MG (Monte Generoso Railway)
MGB (Matterhorn-Gotthard-Bahn) (merger between FO and BVZ)
BVZ (BVZ Zermatt-Bahn ex Brig - Visp - Zermatt Bahn)
FO (Фурка-Оберальп-бан)
MIB (Meiringen-Innertkirchen Bahn), owned by KWO (Kraftwerke Oberhasli)
MOB (Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois)
MVR (Transports Montreux-Vevey-Riviera (MVR), :de:Transports Montreux-Vevey-Riviera (merger of MTGN, CEV and some cable cars))
CEV (Chemins de fer électriques Veveysans)
MGN (Montreux-Glion-Rochers de Naye)
NStCM (Chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez :de:Chemin de fer Nyon-Saint Cergue-Morez)
OeBB (Oensingen-Balsthal-Bahn)
PB (Pilatusbahn)
RB (Rigi Railways)
VRB (Vitznau-Rigi-Bahn (see Rigi-Bahnen))
RBS (Regionalverkehr Bern-Solothurn, :de:Regionalverkehr Bern-Solothurn)
RhB (Rhätische Bahn / Viafier retica)
RiT (Riffelalp Tramway)
SBB CFF FFS (Swiss Federal Railways - Schweizerische Bundesbahnen - Chemins de fer fédéraux - Ferrovie federali svizzere)
SEFT (Società Esercizio Ferroviario Turistico operating Ferrovia Mesolcinese)
SOB (Schweizerische Südostbahn AG :de:Schweizerische Südostbahn)
BT (Bodensee Toggenburg Bahn)
ST (Sursee-Triengen railway)
SVB (Städtische Verkehrsbetriebe Bern, "Bernmobil", :de:Bernmobil)
SZU (Sihltal Zürich Uetliberg Bahn)
THURBO (THURBO), passenger operation, also successor of
MThB (Mittelthurgau-Bahn)
TMR (Transports de Martigny et Régions)
MC (Martigny-Châtelard)
MO (Martigny-Orsières)
TN (Transports publics du littoral neuchatelois)
TPC (Transports Publics du Chablais (merger of AL, AOMC, ASD and VB)
AL (Aigle-Leysin Bahn (see TPC))
AOMC (Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (see TPC))
ASD (Aigle-Sépey-Diablerets (see TPC))
BVB (Bex-Villars-Bretaye) (see TPC)
TPF (Transports publics Fribourgeois)
GFM (Chemins der fer Fribourgeios (Gruyére-Friburg-Morat))
TPG (Transports Publics Genevois)
TRAVYS (Transports Vallée de Joux - Yverdon-les-Bains - Ste-Croix)
OC (Orbe-Chavornay)
PBr (Chemin de fer Pont-Brassus)
YSC (Chemin de fer Yverdon - Ste-Croix)
TRN (TRN SA for "Transports publics neuchâtelois")
TSOL (société du tramway du sud-ouest lausannois S.A.)
VBG (Verkehrsbetriebe Glattal)
VBZ (Verkehrsbetriebe Zürich)
WAB (Wengernalpbahn)
WB (Waldenburgerbahn, :de:Waldenburgerbahn)
WSB (Wynental- und Suhrentalbahn)
ZB Zentralbahn (2005 merger of the Luzern-Stans-Engelberg-Bahn and the Swiss Federal Railways' Bruenigbahn)
LSE (Luzern-Stans-Engelberg-Bahn)

Туреччина
TCDD (Turkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları)
İstanbul Ulaşım A.Ş.
İzban A.Ş.
TUVASAS
TULOMSAS
TUDEMSAS
EUROTEM
SİTAŞ
RAYSİMAŞ
VADEMSAŞ

Україна
Укрзалізниця (УЗ, Українська залізниця)
 Львівська залізниця
 Одеська залізниця
 Південна залізниця (Харків)
 Південно-Західна залізниця (Київ)
 Придніпровська залізниця (Дніпро)
 Українська залізнична швидкісна компанія (Київ)

Міські 
 Київський метрополітен
 Харківський метрополітен
 Дніпровський метрополітен
 Криворізький швидкісний трамвай

Велика Британія
Getlink
Abellio Greater Anglia / Stansted Express
Abellio ScotRail
Arriva Rail London
CrossCountry
c2c
Chiltern Railways
East Midlands Railway
Eurostar
Govia Thameslink Railway
Grand Central
Great Western Railway
Heathrow Connect / Heathrow Express
Hull Trains
London North Eastern Railway
Merseyrail
Northern
South Western Railway
Southeastern
Transport for Wales
TransPennine Express
Virgin Trains West Coast
West Midlands Trains
London Underground
Tyne & Wear Metro
Northern Ireland Railways
British Rail (1948–1996)
List of British heritage and private railways

Ватикан
FS
Trenitalia

Латинська Америка та Кариби

Аргентина
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) (2013)
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.)
Ferrocarriles Argentinos (FA) :

Вантажні
Railroad Development Corporation та América Latina Logística — (ALL) Оперується власником San Martín ( ( ) divisions of FA.
Belgrano Cargas — (BC)
Ferrosur Roca — (FR)
Nuevo Central Argentino — (NCA)
Ramal Ferro Industrial Río Turbio — (RFIRT)

Приміські оператори Буенос-Айреса
Ferrovías
Metrovias
Tren de la Costa
Trenes de Buenos Aires (TBA)
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia

Дорожні та регіональні пасажирські оператори
América Latina Logística (ALL)
Ferrobaires (FB)
Ferrocentral
Servicios Ferroviarios del Chaco
Trenes de Buenos Aires (TBA)
Trenes Especiales Argentinos (TEA) 
Servicios Ferroviarios Patagónico

Беліз
 В Белізі немає залізниць

Болівія
Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFER)
Empresa Ferroviaria Andina (FCA)
Ferroviaria Oriental S.A. (FO)

Бразилія
Rede Ferroviária Federal SA (RFFSA):
América Latina Logística SA (ALL)
MRS Logística (MRS)
Ferrovia Centro Atlântica (FCA)
Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN)
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)
Supervia
 Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)
Ferronorte (controlled by Brasil Ferrovias (ALL))
Novoeste (ALL)))
Ferroban (ALL)
Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM)
Estrada de Ferro Carajás (EFC)

Чилі
Empresa de los Ferrocarriles del cape gaugeEstado (EFE)
 FEPASA
 TRANSAP
 Ferronor
 FCALP
 FCAB
 Sociedad Química y Minera

Колумбія
Ferrocarriles Nacionales de Colombia

Коста-Рика
INCOFER (Instituto Costarricense de Ferrocarriles)
National Atlantic Railroad
Pacific Electric Railroad

Куба
Ferrocarriles Nacionales de Cuba

Еквадор
Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos

Фолклендські острови
Camber Railway

Гватемала
Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) (Guatemala Railway) - see Rail transport in Guatemala

Гаїті
Compagnie des Chemins de Fer de Port-au-Prince
Société des Tramways de Port-au-Prince
Chemin de Fer Central
Compagnie des Chemins de Fer de la Plaine du Cul-de-Sac
Compagnie Nationale

Гаяна

Гондурас
Ferrocarril Nacional de Honduras
Vaccaro Railway
Tela Railroad

Ямайка
Jamaica Railway Corporation

Мексика
Línea Coahuila Durango
Ferrocarril Chiapas-Mayab
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec
Ferrocarril y Terminal del Valle de México
Ferrosur
Ferromex
Ferroviaria y Abastecedora del Pacifico
Kansas City Southern de México

Нікарагуа
 Залізниці в Нікарагуа немає
Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua

Панама
Panama Canal Railway
Chiriqui National Railroad

Парагвай
Ferrocarril Presidente Carlos Antonio Lopez

Перу
Empresa Nacional de Ferrocarriles del Peru (ENAFER)

Сальвадор
Ferrocarriles Nacionales del Salvador

Суринам
Suriname Government Railway

Уругвай
Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)

Венесуела
Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (IAFE)
Ferrominera Orinoco C.A.

Північна Америка

Канада 
 Canadian National Railway
 Canadian Pacific Railway
 GO Transit
 Via Rail

Мексика 
 Ferromex

Сполучені Штати Америки 
 Amtrak
 AN Railway 
 Arizona and California Railroad
 BNSF Railway
 California High-Speed Rail
 Caltrain
 CSX Transportation
 Genesee & Wyoming
 Iowa Interstate Railroad
 Kansas City Southern Railway
 MARC Train
 Metra
 Metrolink
 Metropolitan Transportation Authority
 Miami Metrorail
 Norfolk Southern Railway
 PATH
 Providence and Worcester Railroad
 SunRail
 Tri-Rail
 Union Pacific Railroad
 Virgin Trains USA
 Washington Department of Transportation
 Wisconsin and Southern Railroad

Океанія

Австралія

Приміські
 Queensland Rail
 Sydney Trains
 TransAdelaide
 Transperth Trains

Регіональні
 Great Southern Rail
 NSW TrainLink
 Queensland Rail (Traveltrain)
 Transwa
 V/Line

Вантажні
 Genesee & Wyoming Australia
 Pacific National 
 Qube Logistics
 SCT Logistics
 Southern Shorthaul Railroad
 TransVolution
 Watco Australia
 Bowmans Rail

Важкі вантажоперевезення
 BHP
 Fortescue Metals Group
 Rio Tinto Group 
 Roy Hill

Нова Зеландія
 New Zealand Railways Department
 New Zealand Railways Corporation
 New Zealand Rail Limited
 Tranz Rail
 Toll Rail
 KiwiRail
 Transdev Auckland
 Dunedin Railways
 Dun Mountain Railway
 Kaitangata Line
 New Zealand Midland Railway Company
 Sanson Tramway
 Wellington and Manawatu Railway Company

References 

Списки:Залізничний транспорт
Залізничні компанії